Macara puede referirse a:
 Macará, municipio ecuatoriano de la provincia de Loja.
 Mácara, aldea española de la parroquia de Ramil, municipio de Palas de Rey, provincia de Lugo, Galicia.